Драган Маринковић може бити:
 Драган Маринковић, српски редитељ
 Драган Маринковић, српски генетичар
 Драган Маринковић Маца, глумац, редитељ и телевизијски водитељ
 Драган Маринковић Маринко, глумац и кантаутор